Kolumbija
 Vichada (rijeka)
 Vichada (departman)
 Vichada (udarni krater), geološka struktura u toku rijeke Vichada